Кундзиньш () — латышская фамилия.

Известные носители 
 
 Кундзиньш, Паулс (1888—1983) — латвийский архитектор, этнограф и профессор Латвийского университета.
 Кундзиньш, Петерис (1886—1956) — латвийский и советский художник и сценограф.